Friedrich Vierhapper ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Vierhapper senior (1844–1903), österreichischer Botaniker
 Friedrich Karl Max Vierhapper (1876–1932), österreichischer Botaniker